Název Srbice má více sídel:
 Srbice (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Srbice (okres Teplice) – obec v okrese Teplice
 Srbice (Votice) – část města Votice v okrese Benešov
 Srbice (Mochtín) – část obce Mochtín v okrese Klatovy

Externí odkazy